Пашазаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Пашазаде, Аллахшукюр Гуммет оглы (род. 1949) — советский и азербайджанский религиозный деятель.
 Пашазаде, Ильгар Тахир оглы (род. 1963) — азербайджанский филолог, журналист.